Tokarczuk ist der Familienname folgender Personen:

 Ignacy Tokarczuk (1918–2012), polnischer Erzbischof
 Olga Tokarczuk (* 1962), polnische Psychologin und Schriftstellerin, Literatur-Nobelpreisträgerin (2018)